Vera, női keresztnév
Földrajz
 Vera, horvát település
 Vera, spanyol település
 Vera, Argentína Vera megyéjének székhelye
 Vera, az Aterno-Pescara olasz folyó mellékfolyója
Művészet
 Vera, Grecsó Krisztián regénye
 Vera, Pink Floyd-dal
 Vera, 1986-os brazil film